Општина Нови Сад се може односити на:
 Градска општина Нови Сад
 Град Нови Сад